Karabin maszynowy RPD
 Rzecznik Praw Dziecka